«Nothing But the Truth» puede referirse a:

Cine 
 Nothing But the Truth (1920), película estadounidense dirigida por David Kirkland.
 Nothing But the Truth (1929), película estadounidense dirigida por Victor Schertzinger.
 Nothing But the Truth (1941), película estadounidense dirigida por Elliott Nugent - Título (Esp.): 24 horas sin mentir.
 Nothing But the Truth (1995), película estadounidense dirigida por Michael Switzer - Título (Esp.): Nada más que la verdad.
 Nothing But the Truth (2008), película estadounidense dirigida por Rod Lurie - Título (Arg.): Identidad protegida.
 Nothing But the Truth (2009), película sudafricana dirigida por John Kani.

Música 
 Nothing But the Truth (1988), álbum de Rubén Blades.
 Nothing But the Truth (1992), álbum de Southern Sons.
 Nothing But the Truth (1994), álbum de Son Seals.

Televisión 
 Nothing But the Truth (2007-2008), programa de TV - presentado por Jerry Springer.